Мэ́ттью Ра́йан По́лстер (; род. , Милуоки) — американский футболист, игрок клуба «Нью-Инглэнд Революшн» и сборной США. Может выступать на позициях правого защитника и опорного полузащитника.

Биография

Молодёжная и любительская карьера 
Уроженец Милуоки, выросший в Лас-Вегасе, во время обучения в  в 2011—2014 годах Полстер выступал за университетскую команду в NCAA. Во время межсезоний в колледжах он также играл за клубы четвёртого дивизиона,  — «Виктория Хайлендерс» в 2013 году и молодёжную команду «Чикаго Файр» в 2014 году.

Клубная карьера 
15 января 2015 года на Супердрафте MLS Полстер был выбран в первом раунде под общим 7-м номером клубом «Чикаго Файр», контракт с ним был заключён 4 февраля. Его профессиональный дебют состоялся в первом тура сезона 2015 6 марта в матче против действующего чемпиона лиги «Лос-Анджелес Гэлакси», проигранном со счётом 2:0. По итогам сезона 2015 Полстер номинировался на приз новичку года в MLS, но по результатам голосования в финальной тройке остался последним. Первый гол в профессиональной карьере Мэтт забил 31 июля 2016 года в ворота «Нью-Йорк Ред Буллз», однако перед этим он поразил свои ворота, матч завершился ничьей 2:2. В первые два сезона в «Чикаго» Полстер играл в основном на позиции опорного полузащитника, но с приходом в команду перед сезоном 2017 Дэкса Маккарти, Жуниньо и Бастиана Швайнштайгера ему не осталось места в родном амплуа и пришлось переквалифицироваться в правого защитника. Мэтт пропустил бо́льшую часть сезона 2018, с марта по октябрь, из-за травмы колена. По окончании сезона 2018 контракт Полстера с «Чикаго Файр» истёк и клуб начал с игроком переговоры по новому контракту.

30 января 2019 года Полстер подписал 2,5-летний контракт с клубом шотландского Премьершипа «Рейнджерс» после успешного прохождения просмотра. Дебютировал за «Рейнджерс» 20 апреля в матче против «Хартс», в котором вышел на замену на 86-й минуте вместо Стивена Дэвиса.

8 июля 2020 года Полстер вернулся в MLS, перейдя в «Нью-Инглэнд Революшн», который за права на него в лиге выплатил «Чикаго Файр» $100 тыс. в распределительных средствах. За «Революшн» он дебютировал 20 августа в матче против «Филадельфии Юнион», в котором вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут на позиции опорного полузащитника.

Международная карьера 
В марте 2016 года Полстер был в составе олимпийской сборной США, уступившей в борьбе за путёвку на футбольный турнир Олимпийских игр в Рио-де Жанейро в матчах плей-офф квалификации олимпийцам Колумбии.

Свой первый вызов в национальную сборную США Полстер получил в январе 2016 года, в тренировочный лагерь перед товарищескими матчами со сборными Исландии 31 января и Канады 5 февраля, однако в заявку на первый матч он не попал, а во втором остался на скамейке запасных. Полстер был включён в предварительную заявку сборной США на Золотой кубок КОНКАКАФ 2017, но в финальный список не был отобран. В начале 2018 года Полстер был вновь приглашён в традиционный январский тренировочный лагерь сборной США в преддверии товарищеского матча со сборной Боснии и Герцеговины, и во встрече, состоявшейся 28 января, выйдя в стартовом составе, дебютировал в американской сборной.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки олимпийской сборной США по футболу
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Чикаго Файр»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»
Выпускники Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле